Steinbock bezeichnet:

 Steinbock, mehrere Tierarten aus der Gattung der Ziegen
 Steinbock (Sternbild), ein Sternbild in der Astronomie
 Steinbock (Tierkreiszeichen), ein Tierkreiszeichen in der Astrologie
 Steinbock (Wappentier), gemeine heraldische Figur
 Steinbock (Unternehmen), ein Unternehmen, das Flurförderfahrzeuge herstellt
 Steinbock-Label, ein Label zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Hotelbetrieben
 Unternehmen Steinbock, ein Unternehmen der Luftwaffe (Wehrmacht)

Steinbock ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Steinbock (1909–2004), katholischer Priester, Kanonikus und Gegner des Nationalsozialismus
 John Steinbock (1937–2010), katholischer Bischof von Fresno in Kalifornien
 Klaus Steinbock (* 1939), deutscher Automatisierungsingenieur und Hochschullehrer, Gründungsrektor der HTWK Leipzig
 Paul Steinbock (1834–1914), deutscher Fabrikant
 Stefan Steinbock (* 1962), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Steinböck